Sérgio Morel é um guitarrista brasileiro, conhecido por seus trabalhos com o LS Jack, Jay Vaquer e O Salto, além de trabalhar, atualmente, na banda de apoio dos programas The Voice Brasil, The Voice Kids e Superstar

Biografia 
Sérgio começou a tocar guitarra aos 12 anos de idade. Em 96 graduou-se na faculdade de música Estácio de Sá. Participouou do 30º festival de JAZZ de Montreaux com o grupo Zintumbás de Niterói - RJ.

Discografia

Com LS Jack

Álbuns de estúdio 
 1999 - LS Jack
 2000 - Olho por Olho, Gente por Gente
 2002 - V.I.B.E.: Vibrações Inteligentes Beneficiando a Existência
 2003 - Tudo Outra Vez

Coletâneas 
 2005 - O Melhor de LS Jack (1997-2004)
 2005 - Coleções: Grandes Sucessos de LS Jack

CD/DVD ao vivo 
 2006 - LS Jack - Festival de Verão Salvador

Com Jay Vaquer 
2008 - aLive in BraZil

Com O Salto 
 2006: A Noite É dos que não Dormem
 2009: O Possível e o Impossível

Guitarristas do Brasil